Fredrik Ekblom (Kumla, 6 de outubro de 1970) é um piloto sueco de automobilismo.

Carreira
Após passar pela Indy Lights entre 1992 e 1993, Ekblom faria sua estreia na CART (mais tarde Champ Car) em 1994, pela equipe McCormack Motorsports, tendo disputado o GP de Detroit e cruzando a linha de chegada em 15º lugar.

Em 1995, correu o GP de Laguna Seca pela equipe Foyt, chegando em 19º. A última corrida disputada pelo sueco foi a US 500 de 1996, representando a Walker. Abandonou a prova por problema de motor.

Sua última aparição no automobilismo foi no WTCC, em 2007. Pilotando um BMW 320si, disputou apenas a corrida de Anderstorp.

Pilotos de automóvel da Suécia
Pilotos da Champ Car
Naturais de Kumla